Меркуриалис () — многозначный термин латинского происхождения.

 Меркуриалис — латинское название сорта травянистых растений.
 , , ; 1530—1606 — итальянский врач и учёный, автор труда «Искусство гимнастики» (De arte gymnastica, 1569); был известен также как Геронимус Меркуриалис и Иероним Меркуриалис или Меркуриал.
 Виргула меркуриалис (Virgula Mercurialis) — волшебный жезл или палочка; также палка-«развилка» в лозоходстве.